avulsie (geneeskunde)
 avulsie (rivier), geologische term